Солонцовка — название населённых пунктов в России:

 Солонцовка — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Солонцовка — посёлок в Елховском районе Самарской области.
 Солонцовка — деревня в Сампурском районе Тамбовской области.

См. также 
 Солонцов
 Верхняя Солонцовка
 Нижняя Солонцовка
 Средняя Солонцовка